A 2000-es wimbledoni teniszbajnokság női döntőjét két amerikai játszotta, a győztes Venus Williams lett Lindsay Davenport előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Hingis (Negyeddöntős)
  Lindsay Davenport (Döntős)
  Mary Pierce (Második kör)
  Conchita Martínez (Második kör)
  Venus Williams (Bajnok)
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)
  Nathalie Tauziat (Első kör)
  Serena Williams (Elődöntős)

  Arantxa Sánchez Vicario (Negyedik kör)
  Sandrine Testud (Első kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Amanda Coetzer (Második kör)
  Amélie Mauresmo (Első kör)
  Julie Halard-Decugis (Első kör)
  Barbara Schett (Első kör)
  Dominique Van Roost (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1